Лито́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названа в честь Литвы.

Казахстан 
 Литовская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Литовская улица — улица в Астрахани.
 Литовская улица — улица в Волгограде.
 Литовская улица — улица в Ижевске.
 Литовская улица — улица в Краснодаре.
 Литовская улица — улица в Курске.
 Литовская улица — улица в Новокузнецке.
 Литовская улица — улица в Новосибирске.
 Литовская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Литовская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Литовская улица — улица в Днепре.
 Литовская улица — улица в Донецке.
 Литовская улица — улица в городе Кривой Рог.
 Литовская улица — улица в городе Макеевке.
 Литовская улица — улица в Одессе.
 Литовская улица — улица в Севастополе.
 Литовская улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Литовский бульвар
 Новолитовская улица

Источник: :Яндекс.Карты.